Vrijheidswijk (Brussel), de wijk Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw in Brussel
 Vrijheidswijk (Leeuwarden), een wijk in Leeuwarden